Sigibodo oder Sigebodo oder Sibodo oder Siboto oder Sibote ist der Name folgender Personen:

 Sibote von Erfurt, Märendichter des 13. Jahrhunderts 
 Siboto von Seefeld († 1262), Bischof von Augsburg
 Sibote von Wien (Siboto, Sibito, Sigibottus), dominikanischer Prediger des ausgehenden 13. Jahrhunderts
 Sigibodo von Havelberg (auch: Sibodo aus Stendal, Sigebodo), von 1206 bis 1219 Bischof von Havelberg
 Sigibodo I. (Speyer), von 1038 bis 1051 Bischof von Speyer
 Sigibodo II. von Lichtenberg (auch Siegbodo), von 1302 bis 1314 Bischof von Speyer

Siehe auch:
 Sibito